Derek Dorsett (1986-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tony Dorsett (1954-), joueur américain de football américain.